La flor del mal puede referirse a:

 La flor del mal ("White Oleander", 2002), película dirigida por Peter Kaminsky.
 La flor del mal ("La fleur du mal", 2003), película dirigida por Claude Chabrol.